Алексе́й Васи́льевич Матве́ев:
 Матвеев, Алексей Васильевич (1907—1976) — Герой Советского Союза.
 Матвеев, Алексей Васильевич (род. 1938) — советский и белорусский геолог, академик НАН Беларуси.